Gutshaus Wolff oder Gutshof Wolff steht für:

 Gutshaus Wolff (Bomlitz), denkmalgeschütztes Gebäude unter der Adresse Am Gutshof 10 in Bomlitz (Walsrode) 
 Gutshaus Wolff in Horka, Sitz der Verwaltung unter der Adresse Am Gemeindeamt 2, siehe Herrenhaus Horka